Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1956, které se konaly v Melbourne v Austrálii od 22. listopadu 1956 do 8. prosince 1956. Těchto her se zúčastnilo 3184 sportovců ze 67 zemí v 145 disciplínách v 17sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1956 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1956
1956